Nisos Furni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Foúrnoi, ö, Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 
 Nisídes Foúrnoi, öar, Nordegeiska öarna, Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar